Коложе (Коложа) — городище и древний город-крепость на территории Опочецкого района Псковской области
 Коложе (Коложо) — озеро в Опочецком районе Псковской области